Subdivisió de Naushahro, antiga subdivisió del districte d'Hyderabad (Pakistan), al Sind, modern districte de Naushahro Firoz (Naushahro Feroze)
 Taluka de Naushahro o Nausharo Firoz, taluka de la subdivisió de Naushahro
 Naushahro Firoz o Naushahro Feroze, capital de la subdivisió i de la taluka de Naushahro o Naushahro Firoz, i del modern districte
 Taluka de Naushahro Abro, al districte de Shirkarpur al Sind (capital Garhi Yasin)